Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero ).

Distanze minori di 1015 m

  =  — 
  —  — Raggio del confine interno della nube di Oort.
  —  — Un anno luce, ovvero la distanza percorsa dalla luce in un anno.

Distanze maggiori di 1016 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Cosmologia (astronomia)
+15